В парному розряді жіночого тенісного турніру Avon Championships of Houston 1982, що проходив у рамках Туру WTA 1982, Кеті Джордан і Пем Шрайвер виграли титул, у фіналі перемігши пару Сью Баркер і Шерон Волш 7–6, 6–2.

Сіяні пари 
 Розмарі Казалс /  Венді Тернбулл (чвертьфінал)
 Кеті Джордан /  Пем Шрайвер (переможницяsse)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Houston